Het jungleboek, een boek van Rudyard Kipling
 Jungleboek (televisieprogramma), een Vlaamse televisieserie, een opname van een gelijknamig toneelstuk
Films
Jungle Book (1942), een liveactionfilm
Jungle Boek (1967), oorspronkelijke titel The Jungle Book, een animatiefilm uit 1967
The Jungle Book (1994), ook bekend als Rudyard Kipling's The Jungle Book, een speelfilm uit 1994 van Stephen Sommers
Jungle Boek 2, oorspronkelijke titel The Jungle Book 2, een animatiefilm uit 2003 van Steve Trenbirth
The Second Jungle Book: Mowgli & Baloo, een speelfilm uit 1997
The Jungle Book (2016), een Amerikaanse liveaction-avonturenfilm uit 2016 
Overig
Jungle Book (musical)
Walt Disney's The Jungle Book, een computerspel
Jungle Book Shonen Mowgli, een animeserie